Als Qualifikation zum Turnier der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2020 für die Mannschaften aus dem Bereich der AFC dient ein über vier  Runden laufendes Qualifikationsturnier, durch das sich zwei weitere asiatische Mannschaften neben Gastgeber Japan für die Olympischen Spiele qualifizieren. Erstmals sollte die Fußballnationalmannschaft der Frauen von Macao teilnehmen, wurde dann aber zurückgezogen. Aufgrund der Ansetzung der finalen Runde auf Anfang März 2020, konnten u. a. Australien, China und Südkorea nicht wie in den Vorjahren am Algarve-Cup oder anderen im März ausgetragenen Turnieren teilnehmen.

Modus 
Von den 25 gemeldeten Mannschaften, waren die fünf stärksten Mannschaften Australien, Volksrepublik China, Nord- und Südkorea sowie Thailand direkt für die dritte Runde qualifiziert. Usbekistan und Vietnam mussten erst in der zweiten Runde eingreifen. Die übrigen Mannschaften mussten in der ersten Runde starten. Nach der Auslosung wurden die Gastgeber festgelegt.

Erste Runde 
Die Gruppensieger und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für die zweite Runde.

Gruppe A 
Alle Spiele wurden im Hisor Central Stadium in Hisor in Tadschikistan ausgetragen.

Gruppe B 

Alle Spiele wurden auf neutralem Platz im Institute of Physical Education Chonburi Campus Stadium in Chonburi/Thailand ausgetragen. Die der Gruppe zugelosten Mannschaften von Macau und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden vor Turnierbeginn zurückgezogen.

Gruppe C 

Alle Spiele wurden im Thuwanna-Stadion in Rangun, Myanmar ausgetragen.

Gruppe D 

Alle Spiele wurden im Faisal Al-Husseini International Stadium in al-Ram, Westjordanland ausgetragen.

Rangliste der Gruppendritten 
Zur Bestimmung der Reihenfolge werden nur die Ergebnisse gegen den Gruppensieger und -zweiten berücksichtigt.

Zweite Runde 
Die drei Gruppensieger qualifizierten sich für die dritte Runde.

Gruppe A 
Alle Spiele wurden im Mandalarthiri Stadium in Mandalay, Myanmar ausgetragen.

Gruppe B 
Alle Spiele wurden im Lokomotiv Stadium in Taschkent, Usbekistan ausgetragen.

Gruppe C 
Alle Spiele sollten zunächst in Palästina stattfinden, wurden dann aber ins neutrale Katar verlegt, da der iranischen Mannschaft die Einreise nach Palästina nicht gestattet wurde. Die Spiele wurden dann im Saoud-bin-Abdulrahman-Stadion in al-Wakra ausgetragen.

Dritte Runde 
Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizierten sich für die vierte Runde.

Gruppe A 
Alle Spiele fanden im Jeju-World-Cup-Stadion in Seogwipo statt. Die der Gruppe zugeloste Mannschaft aus Nordkorea wurde vor Turnierstart aus unbekannten Gründen zurückgezogen.

Gruppe B 
Alle Spiele sollten zunächst in Wuhan stattfinden. Am  22. Januar 2020 wurden sie wegen der in Wuhan ausgebrochenen COVID-19-Pandemie von der AFC nach Nanjing verlegt. Am 26. Januar wurden die Spiele dann nach Australien verlegt. Aufgrund von Quarantänemaßnahmen gegenüber dem chinesischen Team wurde der ursprüngliche Terminplan mehrfach geändert und erst am 5. Februar endgültig festgelegt.
Alle Spiele fanden im Campbelltown Stadium im Sydneyer Vorort Leumeah statt.

Vierte Runde 
In dieser Runde spielen die Gruppensieger der dritten Runde gegen die Gruppenzweiten der jeweils anderen Gruppe in Hin- und Rückspiel die Tickets für das Olympische Fußballturnier aus. Die Spiele sollten ursprünglich parallel stattfinden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurden die Spiele zwischen Südkorea und der Volksrepublik China zunächst in den April, dann in den Juni und nachdem auch die Olympischen Spiele verschoben wurden erst in den Februar und schließlich in den April 2021 verlegt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Women's Olympic Qualifying Asia
 fifa.com: Matildas sichern sich Olympia-Ticket

Quali 2020 AFC
Fußballveranstaltung 2018
Fußballveranstaltung 2019
Fußballveranstaltung 2020